Бабке́вич — фамилия. Известные носители:
 Бабкевич, Владислав Юрьевич (род. 2001) — белорусский волейболист.
 Бабкевич, Павел Петрович (1900—1939) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, нарком внутренних дел Бурят-Монгольской АССР.